Banda

Grupo de personas 
 Banda, grupo étnico de la República Centroafricana, que constituye aproximadamente un 40% de la población.
 Sociedad de bandas, unión de clanes que dejan de ser nómadas y se convierten en sedentarios. 
 Sinónimo de pandilla, grupo de personas.

Música 

 Banda de música, ensamble de instrumentos exclusivamente de viento o percusión.
 Banda por  agrupación musical, anglicismo (originalmente band) de uso muy extendido para denominar grupos musicales indistintamente que sus integrantes sean o no exclusivamente instrumentos de viento.
 Banda sinaloense, subgénero de la música regional mexicana.

Cine 

 Banda sonora, la parte sonora de una película y/o videojuego.

Geografía 

 El Departamento Banda, en la provincia argentina de Santiago del Estero.
 Banda, un grupo de isla volcánicas de Indonesia, único lugar del mundo, hasta el , donde existía la nuez moscada y el macís.
 Banda, localidad de la India en el estado de Madhya Pradesh.
 Banda, distrito de India en el estado de Uttar Pradesh.
 Mar de Banda, en el océano Pacífico occidental, cuyas aguas pertenecen a Indonesia y Timor Oriental.

Otros 

 Bandas, ancho de banda, dedicado a trasmisiones, radio, televisión, telefonía o microondas.
 Banda ancha, se refiere a la señal producida por internet.
 Banda de Möbius, o cinta de Möbius. Superficie con un solo lado.
 Banda, pieza de indumentaria en forma de cinta que se cruza sobre el pecho.
 Banda presidencial, banda de tela llevada por numerosos presidentes del mundo como símbolo de autoridad.
 Banda, la pieza que en heráldica cruza el escudo.
 Banda también puede referirse a la orilla de un río o ribera.
 Una «banda de aves» es sinónimo de «bandada de aves».

Enlaces externos